Dance All Night – singolo dei DeBarge del 1987
 Dance All Night – singolo dei Poison Clan del 1990
 Dance All Night – album di XL del 2012
 Dance All Night – singolo di Jess Wright del 2012